Dra. Leslie Winkle es un personaje de ficción de la serie estadounidense The Big Bang Theory, interpretado por Sara Gilbert. 

Leslie trabaja como física teórica en la California Institute of Technology y es violinista.

Tuvo una relación breve con Leonard Hofstadter pero terminaron debido a que Leonard cree en la teoría de cuerdas y ella en la teoría de la gravedad cuántica de bucles lo cual sería una diferencia irreconciliable a la hora de criar a los hijos. También tuvo una pequeña relación con Howard Wolowitz, que se inició en un enfrentamiento de PaintBall. 

Tiene una profunda enemistad con Sheldon Cooper (a quien ha hecho llorar en el pasado) y frecuentemente se insultan. Curiosamente, parece tener una conducta sexual promiscua pues según le dice a Leonard, suele tener sexo libre para relajarse entre proyectos, pero está cansada de despertar con grupos de desconocidos.

Una frase suya muy interesante es:

Véase también 
 Leonard Hofstadter 
 Sheldon Cooper 
 Penny 
 Howard Wolowitz 
 Rajesh Ramayan Koothrappali
 Amy Farrah Fowler
 Bernadette Rostenkowski
 Stuart Bloom
 Agnósticos y ateos ficticios

Científicos ficticios
Personajes de The Big Bang Theory
Estadounidenses ficticios
Personajes nerds